La liste des footballeurs internationaux maltais comprend tous les joueurs de football  en équipe de Malte A.

Liste 

Liste mise à jour après le match Malte-Norvège du .

Références

Lien externe 
  Malta international caps | European football sur eu-football.info

Malte
Liste